Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Glace Bay”
 Pierwszy HMCS „Glace Bay” (K414) był fregatą typu River. W służbie kanadyjskiej w latach 1944-1945. Sprzedany Chile.
 Drugi HMCS „Glace Bay” (MM 701) jest okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od 1996 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Glace Bay